Большая Низямская Речка:

 Большая Низямская Речка (приток Оби) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО
 Большая Низямская Речка (приток Потымца) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО